Espresso steht für:

 Espresso, eine Zubereitungsart von Kaffee
 ESPResSo, ein Programm zur Simulation von Polymeren mit Hilfe von Molekulardynamik des Max-Planck-Institut für Polymerforschung
 ESPRESSO, ein auf Heuristiken basierender Algorithmus zur Optimierung von Schalttermen
 Espresso (Radiosendung), ein Konsumentenmagazin des Schweizer Senders Radio SRF 1
 L’Espresso, italienische Wochenzeitschrift